William Paley ist der Name folgender Personen:

* William Paley (Theologe) (1743–1805), britischer Theologe und Philosoph
 William Paley (Kameramann) (1857–1924), US-amerikanischer Kameramann, Regisseur und Produzent 
 William S. Paley (1901–1990), US-amerikanischer Journalist und Medienfunktionär